Адельгейд Попп — діячка Соціал-демократичної робітничої партії Австрії, борець за права жінок, родоначальниця жіночого робітничого руху Австрії
 Александра Попп — німецька футболістка
 Едуард Попп — німецький борець греко-римського стилю
 Луція Попп — словацька співачка
 Мішу Попп — румунський художник